

Lontra est une municipalité de l'État du Minas Gerais.

Biologie
 Lontra est un genre de mustélidés comprenant 4 espèces de loutres.